XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie
 XX Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Warszawie